«Hands All Over» — третій студійний альбом американського поп-рок-гурту Maroon 5. Реліз відбувся 15 вересня 2010 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту Maroon 5 

Альбоми Maroon 5